E.P.Perrier kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugène Pierre Perrier de la Bâthie
 Eugène Henri Perrier de la Bâthie

Robotskapade auktorsförkortningar